Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 355 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 Route 355 au Nouveau-Brunswick

États-Unis 
 Interstate 355

Amérique du Sud

Brésil 
 RS-355

Europe

Finlande 
 Route régionale 355

France 
 Autoroute A355
 Route nationale 355
 Dans certains départements existe une route départementale 355